Тип «Одейшес» (), также известный по имени головного корабля после переименования как Тип «Игл» () — серия британских тяжёлых ударных авианосцев периода Второй мировой войны. Были созданы как дальнейшее развитие тяжёлых авианосцев типа «Имплекейбл», отличаясь увеличением числа самолётов на борту и большей высотой ангаров, для размещения в них новых, более крупных самолётов. Всего было запланировано к постройке четыре корабля этого типа, но заложены были лишь три, ни один из которых к окончанию войны ещё не был даже спущен на воду. В послевоенные годы их достройка значительно затянулась и в итоге в строй вступили лишь два из них, в 1951 и 1955 годах.

Авианосцы типа «Одейшес» в послевоенные годы являлись наиболее крупными и мощными кораблями КВМС Великобритании, а также стали крупнейшими из когда-либо вступивших в строй британских военных кораблей, не считая авианосцев типа «Куин Элизабет» находящихся в постройке, по состоянию на 2009 год. В 1950-х — 1960-х годах оба авианосца типа «Одейшес» несли активную службу, приняв участие в ряде операций и неоднократно модернизируясь. Однако после принятия 1966 году решения о сокращении авианосного флота Великобритании, авианосцы даже этого типа были сочтены слишком малыми для обслуживания новейших реактивных самолётов и были сняты с вооружения в 1972 и 1978 годах.

Представители

См. также 
 Список авианосцев ВМС Великобритании

Литература